Septime peut désigner :

Saints chrétiens 

 Septime de Jesi (250-307),  évêque de Jesi ; il est reconnu saint par les Églises catholique et orthodoxe.
 Septime († 483), et Rogat, moines, avec  et Serf ou Servus, sous-diacres de , lui-même diacre de l'abbé , ainsi que , un enfant, tous martyrs à Carthage par la main des Vandales ariens sous Hunéric ; fêtés le 2 juillet ;

Autres personnalités 

 Septime Sévère (145-211), empereur romain d'origine africaine
 Septime Le Pippre (1833-1871), peintre, aquarelliste et militaire français
 Charles Armand Septime de Faÿ de La Tour-Maubourg (1801-1845), diplomate et parlementaire français

Divers 

 Septime, une des huit positions de la main en escrime
 Monsieur Septime, personnage principal du film Le Grand restaurant (1966), joué par Louis de Funès. Le restaurant qu'il tient dans le film s'appelle « Chez Septime ».
 Septime, un restaurant situé dans le 11e arrondissement de Paris, récompensé par le prix Fooding d'honneur en 2012 et une étoile au Guide Michelin en 2014.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Arc de Septime Sévère (forum Boarium)
 Pont de Septime Sévère
 

Homonymie de personnes